Кизилівка — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район

 Кизилівка — назва села Кизилове Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 2012 року